NGC 4201 (другие обозначения — MCG -2-31-24, IRAS12120-1118, PGC 39120) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4201
Дева (созвездие)